Olaszország
Comano, település Olaszországban, Toszkána régióban, Massa-Carrara megyében
Comano Terme, település Olaszországban, Trentino-Alto Adige régióban, Trento megyében